Septencoracias morsensis — викопний вид сиворакшоподібних птахів вимерлої родини Primobucconidae, що існував у ранньому еоцені в Європі.

Скам'янілості 
Викопні рештки птаха знайдені у відкладеннях формації Фюр на півночі Данії. Знахідка складалася з майже повного скелета, відсітні були деякі частини грудини та плечового пояса. Скам'янілості датуються раннім еоценом (іпрський ярус, 54 млн років тому). На основі решток у 2016 році описано нові вид та рід Septencoracias morsensis. У 2019 році до Septencoracias віднесли зразок з формації Тілт в Бельгії. Зразок складається лише з ізольованого тарсметатарасу, однак він за розміром і формою нагадує аналогічну кістку Septencoracias, хоча він трохи більший.

Класифікація 
Філогенетичний аналіз 2016 року розмістив Septencoracias як сестринський таксон Primobucco.

Див. також 
 Список викопних птахів

Примітки

Посилання 

Сиворакшеподібні
Викопні птахи
Птахи еоцену
Вимерлі тварини, описані 2016